Wahlkreis 26 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 26
 Landtagswahlkreis 26
 Reichstagswahlkreis 26